Дяков:

 Дяков — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.
 Дяков, Светослав (род. 1984) — болгарский футболист, полузащитник.
 Дяков, Танко (род. 1984) — болгарский футболист.